Schlossbrücke kan syfta på:

 Schlossbrücke (Berlin-Mitte) – en bro i centrala Berlin över Spreekanal
 Schlossbrücke (Berlin-Charlottenburg)
 Schlossbrücke (Schwerin)
 Schönbrunner Schlossbrücke